Berthoud kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Burgdorf, stad, Bern,

USA 

 Berthoud, Colorado, ort, Larimer County, 

Robotskapade USAförgreningar